«Человек и его птица» — рисованный мультипликационный фильм 1975 года об извечно нелегкой судьбе простого человека. Для взрослых.

Награды 
В 1979 году мультфильм был показан в Оберхаузене и получил Диплом в рамках международного кинофестиваля короткометражных фильмов.

Сюжет 
Мультипликационный фильм советского периода рассказывает о тяжёлом моменте обычного человека, вынужденного трудиться и мучаться в «городских джунглях», среди небоскребов и постоянного движения. Но лишь оставшись наедине с собой, во сне, человек может вырваться из плена каменного мешка.

Съёмочная группа 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Интересные факты 
 В мультфильме не произносится ни одного слова — звучит лишь музыка, которую написала композитор Софья Губайдулина.
 30 марта 2008 года мультфильм был показан в проекте «Советские мультфильмы "с полки". 1939-1975». Программу представляет историк анимации Георгий Бородин.

Примечания

Ссылки 
 
 Человек и его птица на сайте Аниматор.ру
 Творческое объединение «ЭКРАН»
 

Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы 1975 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Рисованные мультфильмы СССР 1975 года
Мультфильмы Анатолия Солина
Мультфильмы о животных
Сюрреалистические фильмы
Короткометражные мультфильмы